Il toponimo San Jerónimo può riferirsi a diverse località:

Argentina
Dipartimento di San Jerónimo, dipartimento della Provincia di Santa Fe

Colombia
San Jerónimo, comune del dipartimento di Antioquia

Costa Rica
San Jerónimo, distretto del cantone di Esparza
San Jerónimo, distretto del cantone di Moravia
San Jerónimo, distretto del cantone di Naranjo

Guatemala
San Jerónimo, comune del dipartimento di Baja Verapaz

Honduras
San Jerónimo, comune del dipartimento di Comayagua
San Jerónimo, comune del dipartimento di Copán